Ру́тенберг — немецкая и еврейская матронимическая фамилия, образованная от женского личного имени Рут.

Известные носители 
 Рутенберг, Василий Карлович (1807—1869) — русский офицер и преподаватель, коллежский секретарь, подполковник.
Рутенберг, Пётр Моисеевич (1878—1942) — инженер, политический деятель и бизнесмен, один из руководителей сионистского движения.
 см. также: "Рутенберг" - электростанция, построенная в Израиле и названная именем Рутенберга П.М.
 Рутенберг, Христиан (1851—1878) — немецкий путешественник.
 Рутенберг, Чарльз Эмиль (1882—1927) — деятель американского и международного рабочего и коммунистического движения.